

Musica 
New Life – album della big band The Thad Jones/Mel Lewis Orchestra del 1976
New Life – singolo dei Depeche Mode del 1981
New Life – album di David Murray del 1985
New Life – album di Monica del 2012

Altro 
 Operazione New Life – operazione di cura e trattamento di rifugiati vietnamiti del 1975